Il PBZ Zagreb Indoors 2009 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento indoor nella categoria ATP World Tour 250 series nell'ambito dell'ATP World Tour 2009.
È stata la 6ª edizione del PBZ Zagreb Indoors.Si è giocato a Zagabria in Croazia dal 2 all'8 febbraio 2009.

Campioni

Singolare 

 Marin Čilić ha battuto in finale  Mario Ančić, 6-3, 6-4

Doppio 

 Martin Damm /  Robert Lindstedt hanno battuto in finale  Christopher Kas /  Rogier Wassen 6–4, 6–3

Collegamenti esterni 
 

 
ATP World Tour 2009